Międzygórze je název několika polských sídel

 Międzygórze (Dolnoslezské vojvodství) – vesnice v Dolnoslezském vojvodství, v okrese Kłodzko v obci Bystrzyca Kłodzka.
 Międzygórze (Pomořské vojvodství) – vesnice v Pomořském vojvodství, v okres Bytów, v obci Bytów
 Międzygórze (Malopolské vojvodství) – vesnice v Malopolském vojvodství, v okrese Olkusz, v obci Bolesław
 Międzygórze – název užívaný v letech 1977–1981 pro vesnici Kulaszne v Podkarpatském vojvodství, v okrese Sanok, v obci Komańcza